Ел Емпаке има више значења:

 Ел Емпаке (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Емпаке (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику